О́рган (от  — «орудие, инструмент»):
 Орган (биология) — обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую функцию в живом организме.
 Органы человека
 Орган — периодическое издание или другое СМИ, выполняющее задачи, поставленные его владельцем.
 Орган управления — государственная или общественная структура, управляющая чем-либо.
 Орган государственной власти — часть структуры государственной власти.
 Орган дознания
 Орган общественной самодеятельности
 Орган публичной власти — организация, реализующая публичную власть в обществе и государстве.

Орга́н:
 Орган (музыкальный инструмент) — клавишно-духовой музыкальный инструмент, как правило, значительных размеров.
 Орган (оружие) — многоствольное артиллерийское орудие.
 Орган (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.

См. также 
 Лея Органа — персонаж «Звёздных войн».
 Органон — философские сочинения Аристотеля.
 Органа — вождь племён оногуров, князь булгарских племён.